Op het US Open 1995 speelden de mannen  in het dubbelspel van 28 augustus tot en met 10 september. De als tweede geplaatste Australiërs Mark Woodforde en Todd Woodbridge wonnen het toernooi door in de finale de als vijftiende geplaatste Amerikaan Alex O’Brien en de Australiër Sandon Stolle met 6-3, 6-3 te verslaan.

Geplaatste teams

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Officiële website US Open
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1995